Ардрику́р, Ардрікур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 38 км на північний захід від Парижа, 29 км на північний захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 823 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2168,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Офіційний сайт міста 

 Ардрикур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Мапа муніципалітету Ардрикур
 [ Розташування муніципалітету Ардрикур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін